Henry Singleton :
 , juge irlandais
 Henry Singleton (1766–1839), peintre anglais
 , industriel américain